Dattenbach ist ein geografischer Name:

Orte in Deutschland:
 Dattenbach (Simbach am Inn), Ortsteil von Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Gewässer:
 Dattenbach (Schwarzbach), linker Oberlauf des Schwarzbachs als rechter Nebenfluss des Mains bei Okriftel (Hattersheim am Main), Taunus-Kreis, Hessen
 Dattenbach (Prienbach), rechter Zufluss des Prienbachs bei Prienbach (Stubenberg), Bayern